Atze ist:
 eine alte deutsche Abwandlung verschiedener Vornamen mit „A“, siehe Atze (Name)
 im Berliner Dialekt ebenso wie „Keule“ ein Synonym für „Bruder“.
 ein Ausdruck für „Kumpel“, unter anderem im Berliner Hip-Hop-Jargon
 der Name einer DDR-Comic-Jugend-Zeitschrift, siehe Atze (Zeitschrift)
 Beiname des Filmproduzenten und Unternehmers Artur Brauner 

Siehe auch:
 Atze Schröder, Kunstfigur eines deutschen Komikers 
 Alles Atze, Comedyserie um die Figur Atze Schröder
 Atze Musiktheater, Kinder- und Jugendtheater in Berlin
 Die Atzen, Rap-Duo aus Berlin